Staffelstein bezeichnet:

 Bad Staffelstein, Stadt im Landkreis Lichtenfels, Oberfranken, Bayern
 Staffelstein (Aschau im Chiemgau), Gemeindeteil von Aschau im Chiemgau, Oberbayern
 Staffelstein (Malbergweich), Weiler der Ortsgemeinde Malbergweich, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Staffelstein (1510 m), Felsturm nördlich der Kampenwand
 Staffelstein-Score, an der Klinik Bad Staffelstein entwickeltes Scoring (Medizin) zur Bewertung des Rehabilitationserfolges nach Endoprothese-Implantation